Dendroseptoria är ett släkte av svampar. Dendroseptoria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendroseptoria